Die Liste der Landschaftsschutzgebiete in der Städteregion Aachen enthält die Landschaftsschutzgebiete der Städteregion Aachen in Nordrhein-Westfalen.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete in der Städteregion Aachen

Weblinks 

 Datenquelle, Datei CDDA_v12_csv.zip, Stand Oktober 2014.

Stadteregion Aachen
Geographie (Städteregion Aachen)